Murr (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Murr (rivier), een zijrivier van de Neckar in Baden-Württemberg